Frederick (Colorado)
Frederick (Dakota do Sul)
Frederick (Kansas)
Frederick (Maryland)
Frederick (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos